Ларкспер има више значења:
 Ларкспер (Калифорнија)
 Ларкспер (Колорадо)